Schwartz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Schwartz
 Maximilian Schwartz
 Michael D. Schwartz
 Oskar Schwartz